Instituto de Artes pode se referir a estabelecimentos de instrução vinculados às seguintes universidades brasileiras:

do Estado do Rio de Janeiro;
Estadual de Campinas, São Paulo;
Estadual Paulista, São Paulo;
Federal do Rio Grande do Sul;
Federal de Uberlândia, Minas Gerais

Escolas de arte do Brasil
Desambiguações de organizações